Eothyris — рід вимерлих синапсидів родини Eothyrididae з ранньої перми. Це була хижа комахоїдна тварина, близька до Oedaleops. Відомий лише череп Еотиріса, вперше описаний у 1937 році. Він мав довжину черепа 6 сантиметрів, а його загальна орієнтовна довжина, за оцінками, становить 30 сантиметрів. Eothyris є одним із найпримітивніших відомих синапсидів і, ймовірно, дуже схожий на загального предка всіх синапсидів у багатьох аспектах. Єдиний відомий екземпляр Eothyris був зібраний з нижнього артину. Основні відмінні риси черепа полягають у тому, що він мав пару довгих великих зубів, схожих на ікла, з обох боків верхньої щелепи. Основні відмінності між Eothyris і Oedaleops пов'язані зі ступенем спеціалізації в зубній системі геологічно молодшого Eothyris.

Класифікація

Примітки 

Роди тварин
Фауна пермського періоду